Потреро Вијехо има више значења:

 Потреро Вијехо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Потреро Вијехо (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потреро Вијехо (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Потреро Вијехо (Санта Круз Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Потреро Вијехо (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику